Názvy Lovec lidí nebo Lovci lidí mohou znamenat:

v literatuře:
 Lovci lidí – první díl třídílného dobrodružného románu V zemi Mahdího německého spisovatele Karla Maye
 Lovci lidí: Neslavné konce slavných zločinců – kniha Pierra Bellemara a Jean-Francoise Nahmiase

v kinematografii:
 Lovec lidí – jiný český název amerického kriminálního thrilleru režiséra Michaela Manna Červený drak (film, 1986) (anglicky Manhunter)
 Lovec lidí (film, 1989) – americký akční film režiséra Roberta Gintyho